Лас Аделитас има више значења:

 Лас Аделитас (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Аделитас (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Аделитас (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Аделитас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Аделитас (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Аделитас (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Аделитас (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Аделитас, Асеро Аримес (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Аделитас, Ла Колонија (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Аделитас (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику